Daisuke Saitō (ur. 1974) – japoński piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Daisuke Saitō (ur. 1980) – japoński piłkarz występujący na pozycji pomocnika